Бьёрнсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бьёрнсен, Кристиан  (род. 1989) — норвежский гандболист, выступает за немецкий клуб Ветцлар. 
 Бьёрнсен, Хартман (1889—1974) — норвежский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве по произвольной системе.